Il toponimo Výškovice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Výškovice – frazione di Ostrava, città dell'omonimo distretto, nella regione di Moravia-Slesia
Výškovice – frazione di Bílovec, città del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia
Výškovice – frazione di Vimperk, città del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale